Cerrito Colorado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerrito Colorado, Durango, 
 Cerrito Colorado, Buenavista, 
 Cerrito Colorado, Guanajuato, Victoria, 
 Cerrito Colorado, Villamar, 
 Cerrito Colorado, delstaten Mexiko, Atlacomulco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar